Wanderson Camargos Trigueiro - jogador brasileiro de basquete
 Wanderson Fernandes Paranhas Campos - jogador brasileiro de vôlei
 Wanderson Ferreira de Oliveira - jogador brasileiro de futebol
 Wanderson Florêncio
 Wanderson Nogueira
 Wanderson Silva de Oliveira - jogador brasileiro de futebol
 Wanderson Silveira Gomes - jogador brasileiro de futebol
 Wanderson de Paula Sabino - jogador brasileiro de futebol
 Wanderson de Souza
 Wanderson Maciel, jogador belgo-brasileiro de futebol

Desambiguações de antropônimos